Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2004/05 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2004/05 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Nordre SK setzte als einziger Verein in allen Wettkämpfe die gleichen 8 Spielern ein, der SK K41 ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 16. Insgesamt kamen 97 Spieler zum Einsatz, von denen 37 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Steffen Pedersen, Simon Bekker-Jensen und David Bekker-Jensen (alle Helsinge SK) mit jeweils 6 Punkten aus 7 Partien. Mit Emanuel Berg, Anne Bekker-Jensen (beide Helsinge SK), Bjarne Hansen (SK 1968 Århus) und Jens-Henrik Rønkendorff (SK K 41) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Berg zweimal eingesetzt wurde, die übrigen genannten je einmal.

Älteste Spieler der Saison war der beim Helsingør Skakklub spielende Ib Jensen (* 1938), jüngster Spieler der beim Skolernes SK spielende Jakob Vang Glud (* 1988).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

SK 1968 Århus

Brønshøj Skakforening

Helsingør Skakklub

Skolernes Skakklub

Skakforeningen Føroyar

Nordre Skakklub

Skakklubben K41

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2004
Schach 2005